Poda este un sat din comuna Cetinje, Muntenegru.

Demografie

Referințe

Legături externe 
 Poda (Cetinje) pe Wikimapia

Localități din comuna Cetinje